Sao Bernardo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Bernardo (ort), Maranhão, 
 São Bernardo (kommun), Maranhão,

Portugal 

 São Bernardo (freguesia), Aveiro, Aveiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar